Die News of the World Darts Championship 1987 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 27. Juni 1987 in der Londoner Wembley Arena ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 40. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die 15. Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1986/87, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Irland, Kanada, Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde Mike Gregory (Stones Cross Hotel, Midsomer Norton), der im Finale Peter Evison (Halcyon/Spikes, Peterborough) besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Malcolm Davies (Ship & Pilot Hotel, Cardiff) an der Veranstaltung teil.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1987. In: mastercaller.com, abgerufen am 21. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1987
Dartveranstaltung 1987
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena